Dikstaartsmalvoetbuidelmuis
 Gewone smalvoetbuidelmuis